Lijst van luchthavens
 Lijst van drukste luchthavens

 Per werelddeel:
 Lijst van vliegvelden in Azië
 Lijst van vliegvelden in Europa
 Lijst van vliegvelden in Afrika
 Lijst van vliegvelden in Zuid-Amerika

 Per land: Categorie:Lijsten van vliegvelden